Busy Bee – rapper statunitense
Busy Bee – singolo degli Ugly Kid Joe del 1993
Busy Bee – compagnia aerea norvegese ora scomparsa che operò tra il 1966 ed il 1992.